ESA est un sigle qui peut signifier :
 European Space Agency (en français, Agence spatiale européenne) ;
 Ecological Society of America (en français, Société américaine d'écologie) ;
 Entomological Society of America (en français, Société d'entomologie d'Amérique) ;
 European Sociological Association (en français, Association européenne de sociologie) ;
 Entertainment Software Association (en français, Association du logiciel de divertissement) ;
 European Symposium on Algorithms ;
 Equipe Spécialisée Alzheimer.

ESA est l'abréviation de certaines écoles :
 École de santé des armées, qui forme les médecins militaires ;
 École spéciale d'architecture, l'école spéciale d'architecture située à Paris ;
 École supérieure d'agriculture d'Angers ;
 École supérieure des affaires de Lille ;
 École supérieure des affaires de Namur, une école de commerce ;
 École supérieure algérienne des affaires ;
 École supérieure des arts, en Belgique.

ESA est une abréviation en médecine :
 Extrasystole atriale, une anomalie du rythme cardiaque.

ESA est un code qui peut signifier :
 Salvador, selon la liste des codes pays du CIO ;
 .